Världsmästerskapet i handboll för damer 1982 spelades i Ungern 2-12 december 1982. Sovjetunionen vann turneringen före Ungern och Jugoslavien.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultatet med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Spel om sjunde- till tolfteplats

Spel om första- till sjätteplats

Slutställning 

1982 i Ungern
Internationella handbollstävlingar i Ungern
Handbollssäsongen 1982/1983
1982